Bailly (Oise)
 Bailly (Yvelines)
 Bailly-aux-Forges
 Bailly-en-Rivière
 Bailly-le-Franc
 Bailly-Romainvilliers